kafar – urządzenie budowlane
 Kafar – wieś w województwie łódzkim
 Kafar – pseudonim sceniczny Pawła Marcina Grabeusa, polskiego rapera
 Kafar – pseudonim Andrzeja Szczodrowskiego, muzyka Budki Suflera